Тантхинь — вьетнамские топонимы:
 Тантхинь () — община в городе Йенбай, провинция Йенбай.